Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1974 was de 16e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. 16 landen namen deel aan dit toernooi dat van 14 tot en met 30 april 1974 in Thailand werd gespeeld. India en Iran werd beide winnaar van het toernooi, in de finale werd het 2–2. Zuid-Korea werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in Thailand
Voetbal in 1974
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Thailand